Илиян Илиев:

 Илиев, Илиян (род. 1968) — болгарский футболист и тренер.
 Илиев, Илиян (род. 1999) — болгарский футболист. Сын Илияна Илиева.